Пе́рвый:
 Пе́рвый — кто-либо (что-либо), произошедший или существовавший раньше других, или имеющий номер один, начальный, идущий раньше других в ряду однородных объектов.

Топоним

Россия 
 Первый — мыс в Ольском районе Магаданской области.
 Первый — посёлок в Севском районе Брянской области.
 Первый — посёлок в Верхнесалдинском районе Свердловской области.

Корабли 
 «Первый» — парусный 32-пушечный фрегат Черноморского флота России.
 «Первый» — бомбардирский корабль Черноморского флота России.

См. также 
 1
 Первый год
 Первый канал (значения)
 Первое